Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e André Sá che hanno battuto in finale Alejandro Hernández e Óscar Ortiz 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  André Sá (Campioni)
 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (finale)

 Eduardo Medica /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Bernardo Martínez /  Marco Osorio (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1997